Wichian Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 129.291 de locuitori și o suprafață de 1.632,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 177 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchabun